Rietvink (vlinder), een vlindersoort
 Polder Rietvink, een voormalig waterschap in Zuid-Holland

Zie ook 
 De Rietvink (doorverwijspagina)